Vaga puede referirse o estar vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia 
 Río Vaga, río en el norte de la Rusia europea.
 Vaga, barrio del municipio de Morovis, Puerto Rico.
 Vågå, municipio de la provincia de Oppland, Noruega.

Personas 
 Daniel Fernández Vaga (1960-), director de arte , escenógrafo, y docente uruguayo.
 Perin del Vaga (1501-1547), también conocido como Pietro Bonaccorsi, pintor italiano.